eper: a Fragaria növénynemzetség és az ebbe tartozó növényfajok termésének elnevezése. A nemzetségbe tartozó növényfajok magyar neveiben szerepel az eper vagy a szamóca szó.
 eper: az eper (kerti eper, termesztett eper, ananászeper, Fragaria × ananassa) szakmai elnevezése
 erdei szamóca: a Fragaria vesca növényfaj neve (más néven: szamóca, földi eper)
 indiaiszamóca: Potentilla indica, ízetlen, enyhén mérgező termésű növény

 Szamóca, keresztnév